Eloise, Eloïse ou Éloise peut faire référence à :
 Éloise, commune française du département de la Haute-Savoie, dans la région Rhône-Alpes.
 Éloïse, héroïne d'une série de livres pour enfants écrits par Kay Thompson et illustrés par Hilary Knight.
 Éloïse, c'est moi, série télévisée d'animation américaine.
 Eloise, chanson de Barry Ryan, écrite par son frère jumeau Paul en 1968.
 Eloïse, film espagnol réalisé par Jesús Garay, sorti en 2009.

Voir aussi 
 

it:Eloisa